Альфо́нсо Летелье́р Льо́на (; 4 октября 1912, Сантьяго, Чили — 28 августа 1994, там же) — чилийский композитор и педагог. Член Академии изящных искусств Чилийского института.

Биография 
Родился в семье выходцев из Франции. Окончил Национальную консерваторию по классам фортепиано (у Рауля Ухеля) и композиции (у Педро Умберто Альенде). Совершенствовался в композиции у испанского композитора Конрадо дель Кампо. Получил также диплом агронома в Католическом университете Чили. В 1940 году вместе с , Хуаном Оррего Саласом и Еленой Вайс стал одним из основателей Школы современной музыки (Escuela Moderna Música y Danza), где в 1940—1953 годах был директором. С 1947 года одновременно — преподаватель композиции и гармонии в Национальной консерватории. В 1950—1956 годах — президент Национальной ассоциации композиторов. В 1958—1962 годах — проректор Чилийского университета.

Сочинения 
 опера «Мария Магдалина»
 симфоническая поэма «Сельская жизнь» / La vida del campo (1937)
 Дивертисмент / Divertismento (1955)
 «Сонеты смерти» для голоса с оркестром / Sonetos de la Muerte (1948, на стихи Габриэлы Мистраль)
 симфоническая сюита «Акулеу» / Aculeu (1955)
 концерт для гитары с оркестром (1960)
 «Гротескная сюита» для фортепиано / Suite grotesca (1936)
 камерно-инструментальные ансамбли
 соната для скрипки и фортепиано (1949)
 Сонатина для скрипки и фортепиано (1953)
 струн. квартет (1939)
 квартет для саксофонов (1958)
 Вариации (1948)
 Четыре пьесы (1964)

Награды 
 1968 —

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 303 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 Альфонсо Летельер Льона на Allmusic  (I)
 Альфонсо Летельер Льона на Allmusic  (II)
 

Выпускники Папского католического университета Чили
Преподаватели Чилийского университета
Оперные композиторы Чили
Лауреаты Национальной музыкальной премии Чили